GH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gano.
 IATA oznaka za Ghana Airways
 "growth hormone" - rastni hormon

Glej tudi 

Kratice